Francouz Charles de Batz-Castelmore, hrabě d'Artagnan (asi 1611–1673) byl kapitánem mušketýrů francouzského krále Ludvíka XIV. Jeho fiktivní životopis od Gatiena de Courtilze de Sandrase se stal základem románu Tři mušketýři od Alexandra Dumase staršího.

Skutečnost 
D'Artagnan se narodil v Lupiacu v Gaskoňsku (dnes v departementu Gers) jako nejmladší ze čtyř dětí. Jeho otec byl velitelem osobní stráže krále Jindřicha IV. a byl zabit při ochraně králova života. D'Artagnan chtěl jít v otcových šlépějích a chtěl se stejně jako jeho bratři stát mušketýrem. Zpočátku byl odmítnut, protože ještě nesloužil v žádné jiné vojenské jednotce. Avšak paní de Treville, blízká přítelkyně jeho rodiny, využila svého vlivu k tomu, že se mohl stát členem této královské stráže, které později velel.

D'Artagnan se osvědčil především během povstání Frondy jako agent kardinála Mazarina, královského osobního rádce a francouzského prvního ministra. Na základě této věrné služby pověřoval král Ludvík XIV. d'Artagnana mnoha tajnými a delikátními úkoly, které vyžadovaly velkou prozíravost a bystrý úsudek.

D'Artagnan je známý také v souvislosti se zatčením Nicolase Fouqueta, ministra financí Ludvíka XIV.. Osobní setkání s d'Artagnanem a Fouquetem zmínila Marie de Sévigné ve svém dopise z 27. 11. 1664 (česky vyšlo pod titulem Rozhovory na dálku).

Od roku 1667 byl d'Artagnan guvernérem v Lille, ale velmi toužil vrátit se k vojsku. To se mu podařilo až při tažení Ludvíka XIV. proti spojeným nizozemským provinciím. Při obléhání Maastrichtu 25. června roku 1673 byl však d'Artagnan smrtelně raněn, když mu střela z muškety rozervala hrdlo.

Literární fikce 
D'Artagnanovy osudy nejprve využil pro svůj román Les Mémoires de Monsieur d'Artagnan, capitaine lieutenant de la premiere compagnie des Mousquetaires du Roi (1700, Paměti hraběte d'Artagnana, kapitána-lieutenanta první setniny královských mušketýrů, česky 1930) francouzský spisovatel Gatien de Courtilz de Sandras (1644-1712). Tato kniha se pak stala hlavním zdrojem Alexandra Dumase staršího a Augusta Maqueta při psaní jejich nejslavnějšího románu Tři mušketýři (Les Trois Mousquetaires), který se svými pokračováními (Tři mušketýři po dvaceti letech a Tři mušketýři ještě po deseti letech) pokrývá celý d'Artagnanův život. Dumasova fikce, že se d'Artagnan stal před svou smrtí maršálem Francie, vycházela ze života jiného hraběte d'Artagnana, Pierra de Montesquiou (1645-1725), který byl maršálem Francie od roku 1709.

Film a televize 
Seznam nejznámějších herců, kteří hráli d'Artagnana ve filmu nebo v televizi:
 Émile Dehelly, ve francouzském němém filmu Tři mušketýři (Les trois mousquetaires) z roku 1911,
 Aimé Simon-Girard ve francouzském němém filmu Tři mušketýři (Les trois mousquetaires) z roku 1921 a ve zvukové verzi z roku 1933,
 Douglas Fairbanks v americkém němém filmu Tři mušketýři (The Three Musketeers) z roku 1921 a v rovněž americkém němém filmu Železná maska (The Iron Mask) z roku 1929,
 Walter Abel v americkém filmu Tři mušketýři (The Three Musketeers) z roku 1935,
 Gene Kelly v americkém filmu Tři mušketýři (The Three Musketeers) z roku 1948,
 Georges Marchal ve francouzském filmu Tři mušketýři (Les trois mousquetaires) z roku 1953,
 Maximilian Schell v americkém televizním filmu Tři mušketýři (The Three Musketeers) z roku 1960,
 Gérard Barray ve francouzském filmu Tři mušketýři (Les trois mousquetaires) z roku 1961,
 Michael York v britských filmech Tři mušketýři (The Three Musketeers, 1973), Čtyři mušketýři (The Four Musketeers, 1974), Návrat mušketýrů (The Return of the Musketeers, 1989) a v televizním filmu La Femme Musketeer z roku 2003,
 Michail Bojarsky v ruském muzikálu D'Artagnan a tři mušketýři z roku 1978 a v jeho dvou pokračováních (1992 a 1993),
 Louis Jourdan v americkém televizním filmu Muž se železnou maskou (The Man in the Iron Mask) z roku 1977,
 Chris O'Donnell, v americkém filmu Tři mušketýři The Three Musketeers z roku 1993,
 Gabriel Byrne v americkém filmu Muž se železnou maskou (The Man in the Iron Mask,1998)
 Justin Chambers v americkém filmu Mušketýr (The Musketeer, 2001),
 Vincent Elbaz ve francouzském filmu D´Artagnan a tři mušketýři (D'Artagnan et les trois mousquetaires, 2005),
 Jean Valmont ve francouzském filmu Čtyři sluhové a čtyři mušketýři z roku 1974,
 Jean Marais ve francouzském filmu Železná maska z roku 1962.

Reference

Externí odkazy 
 
 https://web.archive.org/web/20080518151001/http://www.gascogne.fr/histoire/dartagna.htm Biographie complète de d'Artagnan (francouzsky)
 http://ancre.chez-alice.fr/capetiens/artagnan/artagnan.htm La Vie de d'Artagnan (francouzsky)

Literatura 
 André Maurois: Tři Dumasové, nakladatelství Mladá fronta, Praha 1966,
 Alexandre Dumas a historický román, metodický text knihovny města Ostravy, 1977,
 Claude Schopp: Alexandre Dumas - život génia, nakladatelství Existencialia, Praha 2004.

Francouzští důstojníci
Postavy Alexandra Dumase
Filmové postavy
Literární postavy
Divadelní postavy
Francouzští šlechtici
Narození v roce 1611
Úmrtí v roce 1673
Úmrtí 25. června
Muži